ЮВА, Юва:

 ЮВА — аббревиатура «Юго-Восточная Азия»
 Юва — коммуна в провинции Южное Саво Финляндии
 Юва — село в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Юва — река в России, протекает в Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области.
 Юва, Микко (1918—2004) — финский историк, политик и церковный деятель.
Юва — до 1950 г. название села Шаумян в Араратской области Армении.